Eine Sektorenblende bezeichnet 
 eine Blende in Filmprojektoren und Filmkameras, siehe Umlaufblende
 eine Blende in Fotoobjektiven, siehe Spaltsegmentblende
 eine Blende in der Lichtmikroskopie, siehe Kreutzblende